Червоноармі́йський прову́лок — назва провулка в різних населених пунктах деяких країн.

Червоноармійський провулок — провулок у місті Алушта.
 Червоноармійський провулок — провулок у місті Луганськ.

 Червоноармійський провулок — колишня назва Армійського провулка у місті Апостолове.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Соборного провулка у смт Баришівка.
 1-й Червоноармійський провулок — колишня назва Всіхсвятського провулка у місті Бахмут.
 2-й Червоноармійський провулок — колишня назва Вчительського провулка у місті Бахмут.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Солдатського провулка у місті Бердичів.
 Червоноармійський провулок — колишня назва вулиці Героїв Крут у місті Березань.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Олександрійського провулка у місті Біла Церква.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Ярославського провулка у місті Бориспіль.
 Червоноармійський провулок — колишня назва провулка Майстрів у смт Борова.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Соборного провулка у смт Буди.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Гончарного провулка у місті Валки.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Армійського провулка у місті Василівка.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Гетьманського провулка у місті Васильків.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Зеленого провулка у смт Васищеве.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Лісового провулка у смт Велика Багачка.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Радомського провулка у місті Вознесенськ.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Кленового провулка у смт Вороніж.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Медичного провулка у місті Генічеськ.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Козацького провулка у місті Гірник.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Слобідського провулка у місті Глухів.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Армійського провулка у місті Дергачі.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Футбольного провулка у місті Дніпро.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Городищанського провулка у місті Жашків.
 1-й Червоноармійський провулок — колишня назва провулка Генерала Жуковського у місті Житомир.
 2-й Червоноармійський провулок — колишня назва провулка Миколи Величківського у місті Житомир.
 3-й Червоноармійський провулок — колишня назва провулка Тараса Сенюка у місті Житомир.
 4-й Червоноармійський провулок — колишня назва провулка Миколи Капустянського у місті Житомир.
 5-й Червоноармійський провулок — колишня назва провулка Сергія Кулжинського у місті Житомир.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Покровського провулка у місті Кам'янка.
 Червоноармійський провулок — колишня назва провулка Руслана Лужевського у місті Київ.
 Червоноармійський провулок — колишня назва провулка Романа Шухевича у місті Кодима.
 Червоноармійський провулок — колишня назва провулка Грушевського у місті Козятин.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Старокандибівського провулка у смт Коротич.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Замкового провулка у місті Корсунь-Шевченківський.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Правобережного провулка у місті Кременчук.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Крутенького провулка у місті Кремінна.
 Червоноармійський провулок — колишня назва провулка Горлових у місті Лисичанськ.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Козацького провулка у смт Лисянка.
 Червоноармійський провулок — колишня назва провулка Свободи у смт Любешів.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Козацького провулка у місті Люботин.
 Червоноармійський провулок — колишня назва провулка Ковтуна у місті Мала Виска.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Армійського провулка у смт Мала Данилівка.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Щасливого провулка у місті Мерефа.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Армійського провулка у місті Миколаїв.
 Червоноармійський провулок — колишня назва провулка Романа Волкова у місті Новгород-Сіверський.
 2-й Червоноармійський провулок — колишня назва провулка Гетьмана Сагайдачного у місті Новоград-Волинський.
 3-й Червоноармійський провулок — колишня назва 2-го провулка Гетьмана Сагайдачного у місті Новоград-Волинський.
 4-й Червоноармійський провулок — колишня назва 3-го провулка Гетьмана Сагайдачного у місті Новоград-Волинський.
 Червоноармійський провулок — колишня назва провулка Петра Калнишевського у місті Новомосковськ.
 Червоноармійський провулок — колишня назва провулка Дружби Народів у смт Новоолексіївка.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Ужанського провулка у місті Перечин.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Лісового провулка у смт Пісочин.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Київського провулка у місті Покотилівка.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Нижнього провулка у місті Покровськ.
 1-й і 2-й Червоноармійські провулки — колишня назва 1-го і 2-го Петропавлівських провулків у місті Прилуки.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Козацького провулка у місті Решетилівка.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Ярославського провулка у місті Рубіжне.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Тупикового провулка у смт Сартана.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Дитячого провулка у місті Снігурівка.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Паркового провулка у смт Ставище.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Пісочного провулка у смт Станиця Луганська.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Монастирського провулка у місті Суми.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Ювілейного провулка у місті Тальне.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Вознесенського провулка у місті Тростянець.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Штабного провулка у місті Умань.
 Червоноармійський провулок — колишня назва провулка Ярослава Мудрого у місті Фастів.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Затишнянського провулка у місті Харків.
 Червоноармійський провулок — колишня назва провулка Миру у смт Хрошеве.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Ясного провулка у смт Червоногригорівка.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Слобідського провулка у смт Черняхів
 Червоноармійський провулок — колишня назва провулка Сергія Оврашка у місті Шепетівка.
 Червоноармійський провулок — колишня назва Народного провулка у місті Шостка.
 Червоноармійський провулок — колишня назва провулка Героїв Крут у місті Шпола.

Червоноармійський провулок — провулок у місті Владивосток.
 Червоноармійський провулок — провулок у місті Тюмень.

Провулки